5 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka I (4 Wschodniopruski) - (niem. Königlich-Preußisches Grenadier-Regiment König Friedrich I. (4. Ostpreussisches) Nr. 5) pułk piechoty niemieckiej, został sformowany 11 marca 1689.

Schemat organizacyjny 
 XVII Korpus Armii Niemieckiej, Gdańsk
 36 Dywizja Piechoty - (36. Infanterie-Division), Gdańsk
 71 Brygada Piechoty - (71. Infanterie-Brigade), Gdańsk
 5 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka I (4 Wschodniopruski) - (Königlich-Preußisches Grenadier-Regiment König Friedrich I. (4. Ostpreussisches) Nr. 5), Gdańsk

Bibliografia 
 Claus von Bredow, bearb., Historische Rang- und Stammliste des deuschen Heeres (1905)
 Hermann Cron et al., Ruhmeshalle unserer alten Armee (Berlin, 1935)
 Hermann Cron, Geschichte des deutschen Heeres im Weltkriege 1914-1918 (Berlin, 1937)
 Günter Wegner, Stellenbesetzung der deutschen Heere 1815-1939. (Biblio Verlag, Osnabrück, 1993), Bd. 1

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków piechoty

Historia Gdańska
Pułki piechoty Cesarstwa Niemieckiego
Wojsko niemieckie w Gdańsku
Prusy Zachodnie